Joshua Cox é uma ator americano nascido em 9 de agosto de 1965 em Rancho San Diego Califórnia.

É conhecido pelos personagens Peter Riggs na série de televisão Strong Medicine e David Corwin na série Babylon 5.

Atores dos Estados Unidos